Garrido se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Orlando H. Garrido
 Norberto Garrido